Сергей Яшин: 
 Яшин, Сергей Васильевич (1954—2021) — советский и российский педагог, деятель спорта, автор-исполнитель.
 Яшин, Сергей Иванович (род. 1947) — театральный режиссёр и педагог.
 Яшин, Сергей Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.